Radburn (New Jersey),  une ville nouvelle.
 Radburn (New Jersey Transit)

Homonymie de localités aux États-Unis